Voici la liste des Premiers ministres de Zambie, de la création de ce poste le  à son abrogation le .

Articles connexes 
 Présidents de la Zambie

Histoire de la Zambie
Zambie
Premiers